Bompas (Ariège)
Bompas (Pyrénées-Orientales)